Владимир Леонович Сенько (), (род. 5 августа 1946, Вишковичи, Витебская область, БССР) — белорусский государственный деятель и дипломат. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности. Министр иностранных дел Республики Беларусь с 28 июля 1994 года по 13 января 1997 года.

Биография 
Pодился 5 августа 1946 года в деревне Вишковичи Чашникского района Витебской области. Окончил Московский государственный институт международных отношений, Дипломатическую академию МИД России.

Дипломатическая карьера 
 В 1973—1988 годах — работал в центральном аппарате МИД СССР.
 В 1988—1991 годах — советник посольства СССР в Польше.
 В 1991—1992 годах — заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь.
 В 1992—1994 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Польше.
 В 1994 году — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Великобритании, а также в Ирландии и Дании по совместительству.
 С 22 июля 1994 года по 1997 год — Министр иностранных дел Республики Беларусь.
 С 1997 года по 2004 год — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Франции, по совместительству в Испании и Португалии, постоянный представитель Республики Беларусь при ЮНЕСКО.

Разное 
Женат, двое сыновей.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография Сенько Владимира Леоновича

Послы Белоруссии во Франции
Послы Белоруссии в Польше
Послы Белоруссии в Испании
Послы Белоруссии в Португалии
Послы Белоруссии в Бельгии
Выпускники МГИМО
Выпускники Дипломатической академии МИД РФ
Послы Белоруссии в Великобритании
Послы Белоруссии в Дании
Послы Белоруссии в Ирландии
Члены Совета Республики (Белоруссия)
Постоянные представители Белоруссии в ЮНЕСКО
Министры иностранных дел Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании